Chained – film del 2012 diretto da Jennifer Lynch
 Chained – album degli At Vance del 2003
 Chained – singolo degli xx del 2012